Myzostoma pulvinar är en ringmaskart som beskrevs av Graff 1884. I den svenska databasen Dyntaxa används istället namnet Pulvinomyzostomum pulvinar. Enligt Catalogue of Life ingår Myzostoma pulvinar i släktet Myzostoma och familjen Myzostomidae, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället släktet Pulvinomyzostomum och familjen Myzostomidae. Arten har ej påträffats i Sverige. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
pulvinar